Hackett ist der Familienname folgender Personen:

 A. J. Hackett (* 1958), neuseeländischer Unternehmer
 Albert Hackett (1900–1995), US-amerikanischer Autor und Schauspieler
 Bobby Hackett (1915–1976), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Bobby Hackett (Schwimmer) (* 1959), US-amerikanischer Schwimmsportler
 Buddy Hackett (1924–2003), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Chris Hackett (* 1983), englischer Fußballspieler
 D. J. Hackett (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Daniel Hackett (* 1987), italienischer Basketballspieler
 Deborah Vernon Hackett (1887–1965), australische Managerin
 Grant Hackett (* 1980), australischer Schwimmer
 James Henry Hackett (1800–1871), US-amerikanischer Schauspieler
 John Francis Hackett (1911–1990), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Hartford
 Harold Hackett (1878–1937), US-amerikanischer Tennisspieler
 Horatio Balch Hackett (1808–1875), US-amerikanischer Bibelgelehrter
 James Hackett (* 1955), amerikanischer Manager
 Jeff Hackett (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Joan Hackett (1934–1983), US-amerikanische Schauspielerin

 Karl Hackett (1893–1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Keith Hackett (* 1944), englischer Fußballschiedsrichter
 Margaux Hackett (* 1999), neuseeländische Freestyle-Skierin
 Martha Hackett (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Nicole Hackett (* 1978), australische Triathletin
 Pat Hackett, US-amerikanische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Patricia Hackett (1908–1963), australische Schauspielerin, Theaterproduzentin und Rechtsanwältin
 Pippa Hackett, irische Politikerin
 Richard N. Hackett (1866–1923), US-amerikanischer Politiker
 Sarah Hackett Stevenson (1841–1909), amerikanische Ärztin und Hochschullehrerin
 Semoy Hackett (* 1988), Sprinterin aus Trinidad und Tobago
 Sheryl Hackett (1960–2005), Sängerin und Percussionistin aus Barbados (Jule Neigel, Peter Maffay, BAP)
 Steve Hackett (* 1950), britischer Musiker
 Thomas C. Hackett († 1851), US-amerikanischer Politiker
 William Hackett (1918–1999), US-amerikanischer Bergsteiger
 William Philip Hackett (1878–1954), australischer Geistlicher, Lehrer und Propagandist

Hackett ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hackett (Arkansas)
 Hackett (Minnesota), im Lake of the Woods County
 Hackett (Town), Town(ship) im Price County, Wisconsin

Hackett ist der Name folgender Unternehmen:
 Hackett London, britisches Herrenbekleidungsunternehmen
 Hackett Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Hacket
 Haggett